A cardiopneumologia é uma área das tecnologias da Saúde.

De acordo com a legislação portuguesa em vigor, o conteúdo funcional da cardiopneumologia "centra-se no desenvolvimento de atividades técnicas para o estudo funcional e de capacidade anatomofisiopatológica do coração, vasos e pulmões e de atividade ao nível da programação, aplicação de meios de diagnóstico e sua avaliação, bem como no desenvolvimento de ações terapêuticas específicas no âmbito da cardiologia, pneumologia e cirurgia cardiotorácica".

Assim, são Técnicos de Saúde de nível superior, com áreas de atuação muito diversas, que vão desde a realização de exames cardiovasculares (Electrocardiograma, Prova de Esforço, Monitorização da Pressão Arterial, Ecocardiografia,Hemodinâmica), respiratórios (Provas de função respiratória, gasometria arterial), Estudos do Sono, Electrofisiologia/Pacing cardíaco, Perfusão cardiovascular, ultrassonologia vascular e cuidados respiratórios domiciliários.

O ensino da cardiopneumologia desenvolve-se em escolas superiores de saúde, existindo 7 cursos em Portugal, sendo 4 ministrados por escolas públicas e 3 por privadas. A formação é de 4 anos de ensino superior, equivalente a 240 ECTS, sendo que no último ano ocorre um estágio de aprendizagem.

Atualmente, as Escolas onde se ministra este curso são:

 Escola Superior de Tecnologias da Saúde (Lisboa e Coimbra);
Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto (Porto);
 Escola Superior de Saúde do Vale do Ave (Vila Nova de Famalicão);
 Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias (Castelo Branco);
 Escola Superior de Saúde Egas Moniz (Almada);
 Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa (Lisboa);

Findo o curso, o cardiopneumologista atravessa um período variável de formação em exercício, até conseguir obter autonomia total no desempenho das suas funções.

Existe uma Associação Profissional, que representa os cardiopneumologistas, a APTEC - Associação Portuguesa de Cardiopneumologistas.

Em termos internacionais, poucos são os países onde se encontram profissões semelhantes, sendo a que existe em Portugal a de conteúdo funcional mais abrangente. Profissionais de saúde congéneres encontram-se por quase toda a Europa, EUA, Canadá, Austrália, entre outros. Em especial no Reino Unido e nos países escandinavos, existem profissionais semelhantes mas com outra designação, a de Fisiologistas Clínicos.

Ligações externas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cardiologia
Pneumologia